Ко́львеза или Ко́лваз (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Хохкирх района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Соседние населённые пункты: на северо-востоке — деревня Чорнёв, на юге — деревня Блоцаны, на западе — деревня Копорцы и на северо-западе — деревня Нечин.

История 
Впервые упоминается в 1363 году под наименованием Kolewas.

С 1957 по 1973 года деревня входила в состав коммуны Плотцен. С 1973 года входит в современную коммуну Хохкирх.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Kolewas(sinne), Kolwas, Colvas(sinne), 1363
 Colwaz, 1377
 Kolewachs, 1399
 Colewas, 1419
 Kolewass, 1437
 Colowas, 1492
 Cohlwese, Kollwäse, 1640
 Kohlwesa, 1791

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 233 человека (из них — 210 серболужичан (90 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 236 человек серболужицкое население деревни составляло 31,4 % (из них верхнелужицким языком владело 58 взрослых и 16 несовершеннолетних).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Могильное каменное распятие, позднее средневековье, (№ 09251714)
 Хозяйственные постройки (сарай, конюшня, здание крестьянского хозяйства и придорожное ограждение), Kohlwesa 2, первая половина 19 века (№ 09251667)
 Хозяйственные постройки (сарай и конюшня), Kohlwesa 6, первая половина 19 века (№ 09251654)
 Жилой дом с фонтаном, конюшня, Kohlwesa 7, 1830 год (№ 09251657)
 Жилой дом с конюшней, Kohlwesa 8, 1830 год (№ 09251656)
 Хозяйственные постройки (конюшня, здание), Kohlwesa 9, 1660 год (№ 09251655)
 Жилой дом с конюшней, Kohlwesa 18, первая половина 19 века (№ 09251403)
 Жилой дом с конюшней, Kohlwesa 21, 1848 год (№ 09251658)
 Жилой дом с конюшней, Kohlwesa 22, 1850 год (№ 09251660)
 Амбар крестьянского двора, Kohlwesa 23, 19 век (№ 09300774)
 Верхняя мельница, Kohlwesa 26, 1850 год (№ 09251665)
 Нижняя мельница, Kohlwesa 29, 1850 год (№ 09304344)

 Галерея

Примечания

Ссылки 
 Kohlwesa/ Kołwaz, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Хохкирх
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области